

Persone 
 David Anderson – sciatore canadese
 David Anderson – giocatore di football americano statunitense
 David Murray Anderson (1874-1936) – politico australiano, governatore del Nuovo Galles del Sud

Altro 
 David Anderson – personaggio della serie di videogiochi di Mass Effect